Garth puede referirse a:

Garth, una tira de prensa británica publicada entre 1943 y 1997;
Garth, un superhéroe de la compañía estadounidense DC Comics.